Solon ist die Bezeichnung für

 einen griechischen Lyriker und Staatsmann, siehe Solon
 einen Platz in Berlin, benannt nach dem Griechen Solon, siehe Solonplatz
 die Großgemeinde Solon (chinesisch 索伦镇) des Vorderen Horqin-Banners des Rechten Flügels im Hinggan-Bund des Autonomen Gebiets Innere Mongolei in der Volksrepublik China, siehe Solon (Horqin-Banner Vorne Rechts)
 ein Solarmodulhersteller, siehe Solon (Unternehmen)
 ein ehemaliger schwedischer Hersteller von Automobilen, siehe Solon AB
 einen Asteroid des Hauptgürtels, siehe (3279) Solon
 den Planeten Erde für den spekulativen Fall, dass dieser nicht von einem Trabanten begleitet werden würde, siehe Solon (Planet)
 eine US-amerikanische Politikerin, siehe Yvonne Prettner Solon
 einen französischen Mediziner des 19. Jahrhunderts, siehe Proteinurie
 Soulom auf Okzitanisch

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Solon (Iowa)
 Solon (Maine)
 Solon (Michigan)
 Solon (New York)
 Solon (Ohio)
 Solon Center (Michigan)
 Solon Mills (Illinois)
 Solon Springs (Douglas County, Wisconsin)

Siehe auch:

 Solonewitsch